Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Caisse d'Epargne-Illes Balears in 2006.

Algemeen 
 Ploegleiders: Eusebio Unzue Labiano, Alfonso Galilea Zurbano & José Luis Jaimerena Laurnagaray
 Fietsenmerk: Opera (Campagnolo)

Wielrenners

Teams

Ronde van het Baskenland
3 april–8 april
101.  Alejandro Valverde 
102.  Joaquin Rodriguez 
103.  Antonio Colom 
104.  Constantino Zaballa 
105.  Pablo Lastras 
106. —
107.  Mikel Pradera 
108.  Marco Fertonani 

 Ronde van Romandië25 april–30 april
91.  Alejandro Valverde 
92.  Antonio Colom 
93.  David Arroyo 
94.  Florent Brard 
95.  Óscar Pereiro 
96.  Aitor Pérez 
97.  Joaquim Rodríguez 
98.  Constantino Zaballa

Critérium du Dauphiné Libéré
'''4 juni–11 juni
81.  Alejandro Valverde 
82.  David Arroyo 
83.  Florent Brard 
84.  Imanol Erviti 
85.  José Vicente García 
86.  Óscar Pereiro 
87.  Nicolas Portal 
88.  Xabier Zandio

Externe links 
 Officiële website

Wielerploeg in 2006
2006